Аверс может означать:

 Аверс — лицевая сторона монеты.
 Аверс — коммуна в Швейцарии.
 «Аверс» — украинский футбольный клуб из Бахмача